Beida (Libië), een stad in Libië
Universiteit van Peking, in de volksmond Beida genoemd